

Рожновиці — село в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Рожновиці — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства